Les Élections au Parlement des Canaries de 2011 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Îles Canaries
2011
Politique dans les îles Canaries